Butte é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Butte (Califórnia)
 Condado de Butte (Dakota do Sul)
 Condado de Butte (Idaho)
 Condado de Butte (Nebraska)

Desambiguações de topônimos